Shining puede referirse a:

 Shining, banda sueca
 Shining, banda noruega
 The Shining, banda británica
 El resplandor (The Shining), novela
 El resplandor (The Shining), película
 El resplandor (The Shining), miniserie
 Shining, serie de videojuegos